Mallat (en arabe : ) est un patronyme notamment porté au par plusieurs personnes d'origine libanaises. Le nom peut être écrit différemment en raison de sa latinisation ; on trouve également Malat.

Il existe également un patronyme tchèque Malát, sans lien avec le précédent.

Patronymes 
  (1843–1915), compositeur tchèque
 Jean Baptiste Mallat de Basillan (1806-1863), médicin et auteur francais à Manila aux Philippines
 Tamer Mallat (1856–1914), juge et poète à l'époque ottomane
  (1875–1961), journaliste, connu dans le monde arabe comme étant le « poète des Cèdres »
  (1919-2010), juriste, homme d’État et écrivain libanais, fils de Chibli Mallat
  (né en 1960), avocat des droits de l'homme et ancien candidat à la présidence au Liban, fils de Wajdi Mallat et petit-fils de Chibli Mallat
  (1930-1997), peintre et illustrateur tchèque
  (né en 1934), sénateur tchèque
  (né en 1953), chef d'orchestre tchèque
 Stéphane Mallat (né en 1962), mathématicien français
  (né en 1962), sprinteur olympique libanais
  (né en 1972), athlète finlandais
 Yannis Mallat (né v. 1974), producteur de jeux vidéo français, PDG de Ubisoft Montréal
 Annukka Mallat (née en 1974), biathlète finlandaise
  (né en 1975), galeriste et conservateur franco-britannique
  (né en 1986), nageur chilien
 Nabil Mallat (né en 1988), acteur belge
 Tamer Mallat, cofondateur d'ArabsThink.com
 Manal Mallat, chanteuse libanaise

Patronyme libanais